Typ 61 může být:
 Typ 61 Salisbury – britská fregata
 Typ 61 (tank) – japonský tank